Chainpur bezeichnet:

in Indien:
 Chainpur (Jharkhand), administrative Einheit im Distrikt Gumla im  Bundesstaat Jharkhand

in Nepal:
 Stadtteil von Jayaprithvi im Distrikt Bajhang
 Chainpur (Sankhuwasabha), Stadt im Distrikt Sankhuwasabha